ГПУ — трёхбуквенная аббревиатура.

Юриспруденция

Организации  
 ГПУ (ГПУ НКВД РСФСР) — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, с 06.02.1922 до 02.11.1923, ранее: ВЧК, после: ОГПУ при СНК СССР
 ГПУ (ГПУ РККА, ГПУ ВМФ, ВС СССР, ГПУ СА, ГПУ ВМФ, ГПУ СА и ВМФ) — Главное политическое управление в Советской (Красной) армии и Военно-морском флоте СССР под следующими официальными наименованиями:
 ГПУ РККА (1941—1946) — Главное политическое управление Рабоче-крестьянской Красной армии 
 ГПУ ВМФ СССР (1941—1946) — Главное политическое управление Военно-Морского Флота СССР 
 ГПУ ВС СССР (1946—1950) — Главное политическое управление Вооружённых Сил СССР;
 ГПУ СА (1950—1953) — Главное политическое управление Советской армии
 ГПУ ВМФ СССР (1950—1953) — Главное политическое управление Военно-Морского Флота СССР ;
 ГПУ МО СССР (1953—1958) — Главное политическое управление Министерства обороны СССР;
 ГПУ СА и ВМФ СССР (1958—1991) — Главное политическое управление Советской армии и Военно-Морского Флота.
 ГПУ — Генеральная прокуратура Украины
 ГПУ — Главное полицейское управление (Монголия, Япония)
 ГПУ — Главное правовое управление при Президенте РФ
 ГПУ — Главное производственное управление Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР
 ГПУ — Государственно-правовое управление, например: ГПУ МГД (Мосгордумы); ГПУ президента РФ; ГПУ правительства Москвы
 ГПУ — Государственно-правовое управление президента РФ, с 27.12.1991
 ГПУ — Государственное природоохранное учреждение города Москвы, например: ГПУ «Серебряный Бор», ГПУ «Мосэкомониторинг»
 ГПУ — государственное профессиональное училище
 ГПУ — государственный педагогический университет
 АлтГПУ — Алтайский государственный педагогический университет

Технические устройства и термины 
 ГПУ — газоперекачивающая установка, в маркировке, например: ГПУ-10 «Волна».
 ГПУ — газоперерабатывающая установка
 ГПУ — газопоршневая установка
 ГПУ — газопромысловое управление
 ГПУ — газопромышленное управление
 ГПУ — газопылеуловительная установка
 ГПУ — гексагональные плотноупакованные (ГПУ) сферы, структуры, ячейки, кристаллические решётки — понятие комбинаторной геометрии, кристаллографии, физики твёрдого тела
 ГПУ — главный пост управления
 ГПУ — главный пульт управления
 ГПУ — глубокая переработка углей или глубокая переработка угля
 ГПУ — грузоприёмное устройство (в электронных весах)

Прочее 
 ГПУ (фильм) — немецкий пропагандистский фильм, посвящённый советской разведке
 ГПУ — государственная публичная услуга

См. также 
 GPU — графическое процессорное устройство

Примечания